Мишутин — русская фамилия.

Носители:
 Мишутин, Александр Лаврентьевич (1885—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Мишутин, Александр Николаевич (1905—1988) — деятель советских органов прокуратуры и юстиции.